La Sala kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Decazeville, departementet Aveyron i regionen Occitanien,

Mexiko 

 La Sala, Mexiko, ort, Hidalgo, El Arenal, 

Robotskapade Mexikoförgreningar